Сан-Жуан-ду-Тигри ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Параиба. Составная часть мезорегиона Борборема. Входит в экономико-статистический  микрорегион Карири-Осидентал. Население составляет 4729 человек на 2006 год. Занимает площадь 816,111 км². Плотность населения — 5,8 чел./км².

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 9.428.309,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 2.042,97 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,527 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Параиба